koq – codice ISO 639-3 della lingua kota (Gabon)